Бронтин из Метапонта (; VI в. до н. э.) — философ-пифагореец, друг и ученик Пифагора. Алкмеон и другие философы посвящали сочинения Бронтину. Неясно, он был отцом или супругом Феано.

Автором некоторых орфических поэм считают Бронтина, среди них, О природе и Покров и Сеть.

Известность Бронтину принёсло вымышленное сочинение, которое приписывали ему в неопифагорейской литературе. Сириан ссылается на «Бронтина» как автора воззрения о монаде,  что является попыткой привнести в пифагореизм элементы платонизма.

Литература 
 Диоген Лаэртский. О жизни, учениях и изречениях знаменитых философов. / Пер. и прим. М. Л. Гаспарова. Общ. ред. и вступ. ст. А. Ф. Лосева. (Серия «Философское наследие»). М., Мысль, 1979. 624 стр.
 2-е изд., испр. М.: Мысль. 1986. 570 стр. 100000 экз. переиздавался: 1995, 1998, 2009.
 Ямвлих. О пифагоровой жизни. Пер. И. Ю. Мельниковой. М.: Алетейя, 2002.

Примечания